Эне-ле-Вьей () — топоним во Франции:
 Эне-ле-Вьей — коммуна в департаменте Шер, регион Центр — Долина Луары.
 Эне-ле-Вьей — средневековый замок в этой коммуне.